Crazy Rhythms () —  дебютный студийный альбом американской группы the Feelies, вышедший в 1980 году. Альбом стал одним из первых в истории альтернативного рока и был внесён в список «100 лучших альбомов 1980-х» по версии журнала Rolling Stone, где занял 49 место.

Некоторые переиздания альбома на CD включают бонус-трек, кавер-версию песни The Rolling Stones «Paint It, Black», записанную в 1990 году.

Список композиций 
Авторы всех песен — Билл Мильон и Глен Мерсер, если не указано иное.

 «The Boy with the Perpetual Nervousness» — 5:09
 «Fa Cé-La» — 2:01
 «Loveless Love» — 5:08
 «Forces at Work» — 7:08
 «Original Love» — 2:55
 «Everybody's Got Something to Hide (Except Me and My Monkey)» (Леннон/Маккартни) — 4:09
 «Moscow Nights» — 4:32
 «Raised Eyebrows» — 3:00
 «Crazy Rhythms» — 6:08

Примечания

Ссылки 
 Crazy Rhythms на discogs.com 

Альбомы 1980 года
Дебютные альбомы 1980 года
Альбомы Stiff Records